Ferrand puede referirse a:

El nombre de varón posteriormente usado como Fernando

Ferrand Martínez, clérigo y literato del siglo XIII.
El apellido Ferrand es Francés by:Pato

Topónimo
Clermont-Ferrand
Distrito de Clermont-Ferrand

Apellido
Manuel Martín Ferrand (1940-)
Jacques Ferrand (1575-1630), médico francés.